Världsmästerskap 2003 kan avse:

Formel 1-VM 2003
Roadracing-VM 2003
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2006
Världsmästerskapen i alpin skidsport 2003
Världsmästerskapet i fotboll för damer 2003
Världsmästerskapen i friidrott 2003
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2003
Världsmästerskapen i konståkning 2003
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2003
Världsmästerskapen i orientering 2003
Världsmästerskapen i simsport 2003
Världsmästerskapen i skidskytte 2003
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2003
Världsmästerskapet i handboll för damer 2003
Världsmästerskapet i handboll för herrar 2003
Världsmästerskapet i innebandy för damer 2003
Världsmästerskapet i ishockey för damer 2003
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2003